«Клуцис — неправильный латыш» () — документальный фильм режиссёра Петериса Крылова, снятый на латвийской киностудии Vides Filmu Studija, при участии французской студии Vivement Lundi и греческой ERT, в 2008 году.

Российская премьера в рамках фестиваля документального кино «Артдокфест» состоялась 10 декабря 2009 года в Москве в кинотеатре «Художественный».

Сюжет 
Фильм представляет собой попытку режиссёра составить собственное мнение о жизни и творчестве художника Густава Клуциса, одного из самых значительных латвийских художников ХХ-го столетия.

Густав Клуцис после революции жил в СССР, принимал активное участие в жизни тогдашнего художественного авангарда. Идейно примыкал к конструктивистам, был одним из создателей искусства цветного фотомонтажа и основателем объединения «Октябрь».

Драма его жизни, по мнению создателей ленты, отражает трагедию народной судьбы. Сценарист фильма Паулс Банковскис рассказал историю непомерных амбиций, надежды, любви и ответственности художника, которая продолжает преследовать его спустя многие годы после смерти.

В ролях 
 Инта Клуса — Валентина Кулагина
 Микс Митревич — Густав Клуцис

Съёмочная группа 

 Автор сценария: Паулс Банковскис
 Режиссёр-постановщик: Петерис Крыловс
 Оператор-постановщик: Андрис Приедитис
 Композитор: Артур Маскатс
 Звукооператор: Андрис Баронс
 Редактор: Юлия Винтен
 Компьютерная графика: Микс Митревич, Эдмунд Янсонс
 Продюсер: Улдис Цекулис

Награды 
  — Паулс Банковскис за сценарий к фильму стал лауреатом кинофестиваля «Большой Кристап».

Технические данные 

 Формат: 16:9 Стерео
 Полная версия — 90 мин.
 Короткая (режиссёрская) — 56 мин.

См. также 
 Клуцис, Густав Густавович

Ссылки 
 
 Рассказ о фильме на официальном сайте кинокомпании «Vides Filmu Studija»  

Документальные фильмы Латвии
Документальные фильмы Франции
Фильмы-биографии Франции
Фильмы Греции 2008 года
Документальные фильмы 2008 года
Фильмы-биографии Латвии
Фильмы ERT